Aude může znamenat:

 Aude (departement) – departement ve Francii
 Aude (řeka) – řeka ve Francii
 Aude (jezero) – jezero ve Francii
 Aude (hora) – hora ve Francii